Spojení písmen X a P může mít různé významy:

 Kristův monogram
 Windows XP – operační systém
 Athlon XP – typ počítačového mikroprocesoru
 Extrémní programování – konkrétní metodologie vývoje software
 Zkušenostní body – neboli Experience points, zkratka XP